August Schenk (1815-1891) – botanico austriaco
 Christian Schenk (1965) – ex multiplista tedesco
 Feodora Schenk (1920-2006) – nobile e altista tedesca naturalizzata austriaca
 Franziska Schenk (1974) – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio tedesca
 Jakub Schenk (1994) – cestista polacco
 Janina Schenk (1991) – ex sciatrice alpina italiana
 Johann Schenk o anche Schenck (1753-1836) – compositore austriaco
 Juliane Schenk (1982) – ex giocatrice di badminton tedesca
 Leonard Schenck o anche Schenck (1696-1767) – incisore, editore e disegnatore olandese
 Lynn Schenk (1945) – politica e avvocato statunitense
 Nick Schenk, propr. Nicholas Fred Schenk (1965) – sceneggiatore statunitense
 Otto Schenk (fl. XX secolo) – ciclista su strada tedesco
 Peter Schenk (1660-1711/1713) – incisore, editore e cartografo olandese di origini tedesche
 Xandro Schenk (1993) – calciatore olandese